Василий Попков:
 Попков, Василий Иванович (1938—2020) — советский и российский учёный, литературовед, филолог, краевед.
 Попков, Василий Михайлович (1905—1967) — участник Гражданской, Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.